Incomplete is de naam van twee singles:

 Incomplete (Bad Religion), een single uit 1995 van Bad Religion.
 Incomplete (Backstreet Boys), een single uit 2005 van de Backstreet Boys.